Cosmos (o kosmos) è una parola di origine greca incamerata in molte lingue del mondo, come nell'italiano cosmo; il significato originale era ordine, attribuito all'esercito schierato in battaglia. Il concetto di "ordine" traslato non agli eserciti schierati ma agli astri e all'armonia della volta celeste viene attiribuito per la prima volta ai pitagorici della Scuola Italica di Crotone. Attualmente la parola cosmo è generalmente usata come sinonimo di universo.

Astronautica 
 Cosmos – denominazione utilizzata in passato dall'Unione Sovietica, e oggi dalla Russia, per indicare una missione per la messa in orbita di un generico satellite
 Cosmos 1 – progetto russo-americano per provare la prima vela solare nello spazio (non fa parte della serie sovietica/russa di missioni spaziali Cosmos)

Astronomia 

 COSMOS –  Cosmic Evolution Survey – indagine cosmologica
 COSMOSnnn – oggetti del profondo cielo facenti parte del progetto COSMOS

Cinema e televisione 
 Cosmos – film del 1996 diretto da Jennifer Alleyn, Manon Briand, Marie-Julie Dallaire, Arto Paragamian, André Turpin e Denis Villeneuve
 Cosmos – film del 2009 diretto da Reha Erdem
 Cosmos – film del 2015 diretto da Andrzej Żuławski, basato sul romanzo di Gombrowicz

 Cosmo (Cosmos: A Personal Voyage) – programma televisivo di divulgazione astronomica del 1980 condotto da Carl Sagan
 Cosmos: Odissea nello spazio – documentario andato in onda a partire dalla primavera del 2014 che rappresenta il successore spirituale del programma di Carl Sagan
 Cosmos –  personaggio secondario dell'anime Ore o suki na no wa omae dake ka yo

Geografia 
 Cosmos – comune degli Stati Uniti d'America in Minnesota
 Cosmos – quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile

Informatica 
 Cosmos – kit per la costruzione di sistemi operativi basati su linguaggio .NET
 Cosmos – sistema operativo sviluppato dall'Olivetti

Letteratura 
 Il cosmo (Kosmos o Cosmos) – opera del geografo tedesco Alexander von Humboldt
 Cosmos – romanzo pubblicato in 17 parti sulla rivista Science Fiction Digest (poi Fantasy Magazine) tra il 1933 e il 1934
 Cosmo (Kosmos o Cosmos) – romanzo del 1965 di Witold Gombrowicz

Musica 
 Cosmos – gruppo musicale lettone
 Cosmos – album di Lou Donaldson del 1971
 Cosmos – album dei Buck-Tick del 1996
 Cosmos – raccolta di Vangelis del 2002
 Cosmos – album di Murcof del 2007

Sport 
 New York Cosmos – società calcistica statunitense
 Società Sportiva Cosmos – società polisportiva sammarinese

Altro 
 Cosmos – genere di piante della famiglia delle Asteraceae
 Cosmos – videogioco
 Kosmos (Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG) – casa editrice tedesca di giochi e di libri per bambini e ragazzi
 Kosmos – Museo di storia naturale dell'Università di Pavia
 Recruit-Cosmos – società giapponese controllata dalla Recruit

Pagine correlate 
 Cosmo (disambigua)